Борода:
 Борода́ — средняя часть нижней челюсти, под губами, подбородок.
 Борода — волосяной покров на нижней части лица и шее.
 Борода — деревня в Смоленской области России, в Демидовском районе.
 Борода, Александр Моисеевич (1968) — раввин, президент Федерации еврейских общин России, основатель Еврейского музея и центра толерантности, Член Общественной палаты России.
  — сленговый термин, описывающий лицо, используемое сознательно или нет в качестве романтического партнера с целью сокрытия чьей-либо сексуальной ориентации
 Лесная борода — род кустистых лишайников.

См. также 
 Бородин
 Бородай
 Бородаев
 Бородач (значения)
 Бирд